Toto je seznam měst v Togu.

Zdaleka největší aglomerací v Togu je Lomé, kde 1. ledna 2005 žilo 776 957 obyvatel, což představuje asi 15% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 7 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 22. listopadu 1981, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Statistiques de la République Togolaise
 World Gazetteer - počty obyvatel tožských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel tožských měst v historii

 
Togo
města